Jelše (gmina Krško)
 Jelše (gmina Mirna Peč)